Afonso Sanches, poeta portugalski, trubadur
 Renato Sanches, portugalski piłkarz 
 Stacy Sanches, modelka amerykańska